Submission peut désigner :
 Submission, un court métrage néerlandais, réalisé et produit par Theo van Gogh, diffusé en 2004 ;
 Submission, le titre anglais de Soumission, un roman d'anticipation, de type politique-fiction, écrit par Michel Houellebecq, paru en 2015 ;
 Submission, un téléfilm américain à suspense érotique, diffusée en 2016.